The Singles Collection puede referirse a:

The Singles Collection, álbum de David Bowie.
The Singles Collection, álbum de The Coral.
The Singles Collection 1965-1976, álbum de BZN.
The Singles Collection: 1959 to 1966, álbum de Doris Day.
The Singles Collection (álbum de Avril Lavigne)
The Singles Collection, Volume 1 y The Singles Collection, Volume 2, álbumes de Dropkick Murphys.
The Singles Collection, álbum de Jimi Hendrix.
Utada Hikaru Single Collection v.1, álbum de Hikaru Utada.
The Single Collection, álbum de HIM.
Singles Collection: The London Years, álbum de Rolling Stones.
The Singles Collection, álbum de Shed Seven.
The Singles Collection, álbum de Spandau Ballet.
The Singles Collection, álbum de Britney Spears.
The Singles Collection, álbum de The Specials.
Overloaded: The Singles Collection, álbum de Sugababes.
The Singles Collection 1981–1993, álbum de Kim Wilde.
Single Collection, álbum de Hitomi Yaida.
The Singles Collection 2001-2011, álbum de Gorillaz.